Pollini som auktorsignatur kan tolkas som:

 Ciro Pollini (1782–1833), alternativ stavning Cyrus Pollini

Auktorsförkortningar